Schengen se poate referi la:
 Localitatea Schengen din Luxemburg
 Acordul de la Schengen din 1985, care a pus bazele zonei de liberă circulație în Europa cunoscută sub numele de Spațiul Schengen